

Geografia
 Chenu – comune francese situato nel dipartimento della Sarthe

Persone
 Ernest Chenu – militare francese
 Marie-Dominique Chenu – teologo cattolico francese
 Pierre Chenu – incisore francese